

Sigle 
 Aeromobile a pilotaggio remoto (drone)
 Annual Percentage Rate  – tasso annuo o Indice sintetico di costo
 Anamnesi Patologica Remota
 Anagrafe della popolazione residente
 Alleanza per la Romania – partito politico romeno attivo tra il 1997 e il 2002

Codici 
 APR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di April River (Papua Nuova Guinea)